Gozlan peut désigner :

Étymologie et répartition 
Le mot Gozlan est un patronyme qui vient de l'arabe dialectal « ghuzlân », pluriel de « ghazâl » (gazelle). Il existe les variantes Ghozlan, Ghozland, Rezlan (variante de Meknés au Maroc) et Gozland.

Selon Joëlle Bahloul, chercheuse de la Jeune Équipe CNRS en anthropologie urbaine, les patronymes contiennent des données de la mémorisation des origines géographiques,  : ainsi, les Gozlan seraient principalement originaires de la région de Constantine en Algérie. Gozlan est un patronyme notamment porté par des Juifs sépharades originaires d'Afrique du Nord.

Patronyme 

 Christine Gozlan (1958-), une productrice française de cinéma ;
 Claude Gozlan (1930-2006), artiste peintre français ;
 David Poirot-Gozlan ou David Poirot (1980-), fils de la précédente, un producteur français de cinéma ;
 Gérard Gozlan (1935-),  un réalisateur, scénariste et critique cinématographique français né à Alger ;
 Jacqueline Gozland (1953-), réalisatrice franco-algérienne née à Constantine ;
 Léon Gozlan (1803-1866), un écrivain français, secrétaire d'Honoré de Balzac ;
Martine Gozlan, rédactrice en chef à l'hebdomadaire Marianne,
Sacha Ghozlan, président de l'Union des étudiants juifs de France (UEJF)
Sammy Ghozlan, fondateur et président du Bureau National de vigilance contre l'antisémitisme (BNVCA)
  (1994-), footballeur israélien ;
 Yann Gozlan (1977-), producteur et réalisateur français.

Toponyme 
   (en hébreu: נחל גוזלן), un oued dans le nord d'Israël, dans les montagnes du plateau de Ménashé (Ramat Menashe)

Fiction

Cinéma 
  Gozlan, un personnage du film Paris-Manhattan de Sophie Lellouche, interprété par Gladys Cohen

Théâtre 
 Gozlan, un personnage de la pièce de théâtre Dumas le magnifique d'Alain Decaux créée  en 1971, interprété par Pierre Massimi

Bande dessinée 
 Docteur Gozlan, un personnage de l'album de BD Épitaphe pour Ric Hochet, dix-septième tome de la série de bande dessinée Ric Hochet. Le docteur Gozlan est le maire de Thoriac

Odonymie 
 Rue Léon Gozlan, une voie du  de Marseille

Sport 
 Gozlane du Somail, un cheval monté par la cavalière portugaise Ana Margarita Costa, qui a gagné la médaille de bronze aux Jeux équestres mondiaux de 2006 en endurance par équipe

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme séfarade